421774 Jeffreyrose è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2009, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0453680, inclinata di 9,78035° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Jeffreyrose
Corpi celesti scoperti nel 2009